Спортивный симулятор — это видеоигра, которая имитирует занятия спортом. В играх было создано большинство видов спорта, включая командные виды спорта, легкую атлетику, экстремальные виды спорта и боевые виды спорта. Некоторые игры подчеркивают фактическую игру в спорт (например, FIFA, Pro Evolution Soccer и Madden NFL), в то время как другие подчеркивают стратегию и управление в спорте (например, Football Manager и Out of the Park Baseball). Некоторые, такие как Need for Speed, Arch Rivals и Punch-Out!!, высмеивают спорт для комического эффекта. Этот жанр был популярен на протяжении всей истории видеоигр и является соревновательным, как и в реальном спорте. Ряд игровых серий содержат имена с характеристиками реальных команд и игроков, а также ежегодно обновляются, чтобы отразить изменения в реальном мире. Спортивный жанр — один из старейших жанров в истории игр.

Дизайн игр 
Спортивные игры включают в себя физические и тактические испытания, а также проверяют точность и меткость игрока. Большинство спортивных игр пытаются смоделировать спортивные условия, требуемые этим видом спорта, включая скорость, силу, ускорение, точность и так далее. Как и в случае с настоящими видами спорта, эти игры проходят на стадионе или арене с четкими границами. Спортивные игры часто предоставляют пошаговые и цветные комментарии с использованием записанного звука.

Спортивные игры иногда используют разные механики для разных частей игры. Это особенно верно в играх об американском футболе, таких как серия Madden NFL, где для выполнения паса требуется шесть различных режимов геймплея в течение примерно 45 секунд. Иногда другие спортивные игры предлагают меню, в котором игроки могут выбрать тактику, пока игра временно приостановлена. Футбольные видеоигры иногда меняют механику геймплея, когда игроку приходит время пробить пенальти — штрафной удар по воротам с расстояния 11 метров, выполняемый одним игроком. Некоторые спортивные игры также требуют, чтобы игроки меняли роли между спортсменами и тренером (или менеджером). Эти переключатели режимов более интуитивно понятны, чем в других игровых жанрах, потому что они отражают реальные виды спорта.

Старые спортивные 2D-игры иногда использовали нереалистичный графический масштаб, где спортсмены казались довольно большими, чтобы быть видимыми игроку. По мере развития спортивных игр игроки привыкли ожидать реалистичного графического масштаба с высокой степенью правдоподобия. Спортивные игры часто упрощают физику игры для удобства и игнорируют такие факторы, как инерция игрока. Игры обычно проходят с очень точной шкалой времени, хотя они обычно позволяют игрокам играть в быстрые матчи с более короткими игровыми четвертями или периодами.

Спортивные игры иногда рассматривают нажатие кнопок как непрерывные сигналы, а не как отдельные движения, чтобы инициировать и завершить непрерывное действие. Например, в футбольных играх можно различать короткие и длинные передачи в зависимости от того, как долго игрок удерживает кнопку. Игры в гольф часто инициируют замах назад одним нажатием кнопки, а сам замах инициируется последующим нажатием.

Типы

Аркада 
Спортивные игры традиционно были очень популярными аркадами. Соревновательный характер спорта хорошо подходит для игровых автоматов, где главной целью обычно является получение большого количества очков. Аркадный стиль игры, как правило, более нереалистичен и ориентирован на более быстрый геймплей. Однако соревновательный характер спорта и возможность набирать очки, бесплатно соревнуясь с друзьями онлайн, сделали онлайн спортивные игры очень популярными. Примерами этого являются серии NFL Blitz и NBA Jam.

Симулятор 
Игры-симуляторы более реалистичны, чем аркадные игры, при этом акцент делается больше на реализме, чем на том, насколько увлекательно играть в игру. Игры-симуляторы, как правило, медленнее и точнее, в то время как аркадные игры, как правило, быстры и могут содержать всевозможные специальные правила и идеи, особенно до 2020 года.

Менеджмент 
Игра спортивного менеджмента ставит игрока в роль менеджера команды. В то время как в некоторые игры играют онлайн против других игроков, менеджмент-игры обычно ставят игрока против команд, управляемых искусственным интеллектом, в той же лиге. Ожидается, что игроки будут заниматься стратегией, тактикой, трансферами и финансовыми вопросами. Различные примеры этих игр можно найти в категории спортивного менеджмента.

Мультиспорт 
Начиная с Track & Field (1983), различные мультиспортивные видеоигры объединили несколько видов спорта в одну игру. Недавними примерами являются Wii Sports и Wii Sports Resort. Популярным поджанром являются олимпийские видеоигры, в том числе Track & Field и другие подобные игры. Мультиспортивные турниры становятся основой для компьютерных игр.

Спортивная борьба 
Спортивные файтинги — это игры, которые четко подпадают под определения как и файтингов, так и спортивных игр, таких как видеоигры с боксом и борьбой. Как таковые, они обычно помещаются в свои собственные отдельные поджанры. Часто боевые действия гораздо более реалистичны, чем в традиционных файтингах (хотя степень реализма может сильно варьироваться), и во многих из них представлены реальные франшизы или бойцы. Примерами этого являются Fight Night, UFC 2009 Undisputed, EA Sports UFC и серия WWE 2K.

История

Происхождение (1958—1972) 

Спортивные видеоигры берут свое начало в спортивных электромеханических играх (EM games), которые представляли собой аркадные игры, изготовленные с использованием электрических и механических компонентов для игровых залов в период с 1940-х по 1970-е годы. Примеры включают боксерские игры, такие как K.O. Champ от International Mutoscope Reel Company (1955), игры в боулинг, такие как Bally Bowler от Bally Manufacturing и Corvette от Chicago Coin 1966 года, бейсбольные игры, такие как Little League от Midway Manufacturing (1966) и All Stars Baseball от Chicago Coin (1968), другие командные спортивные игры, такие как Crown Soccer Special от Taito (1967) и Crown Basketball (1968), и игры типа аэрохоккея, такие как MotoPolo от Sega (1968) и Air Hockey (1972) от Brunswick Billiards.

Самая ранняя спортивная видеоигра датируется 1958 годом, когда Уильям Хигинботэм создал игру под названием Tennis for Two, соревновательную игру в теннис для двух игроков, в которую играют на осциллографе. Игроки выбирали угол, под которым нужно было поставить ракетку, и нажимали кнопку, чтобы вернуть её. Хотя эта игра была невероятно простой, она продемонстрировала, как в экшен-игру (а не в предыдущие головоломки) можно играть на компьютере. Видеоигры до конца 1970-х годов в основном воспроизводились на университетских мейнфреймах в рамках систем разделения времени, которые поддерживали несколько компьютерных терминалов в школьных кампусах. Двумя доминирующими системами в эту эпоху были PDP-10 от Digital Equipment Corporation и PLATO от Control Data Corporation. Оба могли отображать только текст, а не графику, первоначально напечатанную на телетайпах и линейных принтерах, но позже напечатанную на одноцветных электронно-лучевых экранах.

Ральф Баер разработал Table Tennis (Настольный теннис) для первой игровой консоли Magnavox Odyssey, выпущенной в 1972 году. В то время как на консоли были и другие игровые карточки на спортивную тематику, они требовали использования телевизионных наложений при игре аналогично настольным или карточным играм. Table Tennis был единственной игрой Odyssey, которая была полностью электронной и не требовала оверлея, представляя игровой дизайн с мячом и ракетками, и который продемонстрировал потенциал новой среды видеоигр. Это послужило основой для первой коммерчески успешной видеоигры Pong (1972), выпущенной как аркадная видеоигра компанией Atari, Inc.

Эпоха пинг-понга (1973—1975) 
Многочисленные пинг-понг игры, которые были либо клонами, либо вариантами Pong, были выпущены для аркадных автоматов в 1973 году. Сами Atari выпустили кооперативный многопользовательский вариант для четырёх игроков, Pong Doubles (1973), основанный на парном теннисе. В Соединенных Штатах самой продаваемой аркадной видеоигрой 1973 года был Pong, за которым последовало несколько её клонов и вариантов, в том числе Pro Tennis от Williams Electronics, Winner от Midway Manufacturing, Super Soccer и Tennis Tourney от Allied Leisure (позже названный Centuri) и TV Tennis от Chicago Coin.

В Японии производители аркадных игр, такие как Taito, изначально избегали видеоигр, поскольку считали Pong упрощенным по сравнению с более сложными электронными играми, но после того, как Sega успешно протестировала Pong в Японии, Sega и Taito выпустили клоны Pong Tron и Elepong в июле 1973 года до официального Японского релиза Pong компанией Atari Japan (позже входившей в состав Namco) в ноябре 1973 года. Футбольный вариант Pong для четырёх игроков от Томохиро Нисикадо был выпущен Taito в ноябре 1973 года с зелёным фоном для имитации игрового поля и воротами на каждой стороне. Другой вариант Taito, Pro Hockey (1973), устанавливал границы вокруг экрана и только небольшой промежуток для ворот.

Томохиро Нисикадо хотел выйти за рамки простых прямоугольников и перейти к графике персонажей, в результате чего он разработал баскетбольную игру Taito TV Basketball, выпущенную в апреле 1974 года. Это было самое раннее использование спрайтов персонажей для представления людей в видеоигре. В то время как геймплей был похож на более ранние игры в пинг-понг, в игре отображались как игроки, так и кольца, в ней была предпринята попытка имитировать баскетбол. Каждый игрок управляет двумя членами команды, нападающим и защитником; мяч может быть передан между членами команды перед броском, и мяч должен попасть в корзину команды противника, чтобы заработать очко. Игра была выпущена в Северной Америке компанией Midway под названием TV Basketball, было продано 1400 игровых автоматов в Соединенных Штатах, что стало рекордом для Midway вплоть до выпуска Wheels в следующем году. Позже Ramtek выпустила Baseball в октябре 1974 года, в котором аналогично использовалась графика персонажей.

В 1975 году Nintendo выпустила EVR-Race, игру-симулятор скачек с поддержкой до шести игроков. Это была смесь видеоигры и электромеханической игры, которая воспроизводила видеозаписи с видеокассеты.

Упадок (1976—1982) 
После того, как рынок был наполнен клонами Pong, рынок Pong рухнул примерно в середине 1970-х годов. Спортивные видеоигры не восстановили бы прежний уровень успеха до 1980-х годов.

В 1976 году Sega выпустила раннюю спортивную боевую игру Heavyweight Champ, основанную на боксе и теперь считающуюся первым файтингом.

В марте 1978 года Sega выпустила World Cup, футбольную игру с контроллером трекбол. В октябре 1978 года Atari выпустила Atari Football, которая считается первой видеоигрой, точно имитирующей американский футбол; она также популяризировала использование трекбола, причем разработчики игры упомянули, что она была вдохновлена более ранней японской игрой про футбол, в которой использовался трекбол. Atari Football была второй по доходности аркадной видеоигрой 1979 года в Соединенных Штатах, уступая только блокбастеру shoot 'em up от Taito Space Invaders (1978), хотя Atari Football была единственной спортивной игрой, вошедшей в десятку самых высокооплачиваемых.

В 1980 году Basketball от Mattel для Intellivision стала первой баскетбольной видеоигрой, лицензированной Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). На домашних компьютерах Olympic Decathlon (1980) от Microsoft была одной из первых спортивных программ, в которой сочетались элементы игры и симуляции, и была ранним примером олимпийской игры по легкой атлетике. Первый симулятор управления футбола, Football Manager, был выпущен для компьютера ZX Spectrum в 1982 году.

В период с 1981 по 1983 год VCS (2600) от Atari и Intellivision от Mattel провели серию телевизионных рекламных кампаний с высокими ставками, продвигая свои соответствующие системы, что ознаменовало начало первых консольных войн. Atari преобладала в аркадных играх и имела большую клиентскую базу из-за своей более низкой цены, в то время как Intellivision рекламировала свои визуально превосходные спортивные игры. Спортивный писатель Джордж Плимптон был показан в рекламе Intellivision, которая демонстрировала параллельные игры бок о бок. И Atari, и Intellivision привели по крайней мере одну игру в бейсбол, американский футбол, хоккей, баскетбол и футбол. Спортивные игры Atari включали Activision Tennis (1981).

Возрождение (1983—1985) 
Спортивные видеоигры пережили возрождение с 1983 года. Когда золотой век аркадных видеоигр подошел к концу, производители аркадных игр начали искать способы оживить индустрию аркадных видеоигр, поэтому они начали обращаться к спортивным играм. Аркадная индустрия начала производить спортивные игры на уровнях, невиданных со времен Pong и его клонов, что сыграло свою роль в восстановлении аркадного рынка к середине 1980-х годов. Изначально возлагались большие надежды на то, что игры с лазерными видеодисками помогут возродить аркадную индустрию в 1983 году, но вместо этого к концу 1983 года спортивные игры, не связанные с лазерными дисками, стали самыми популярными хитами на развлекательных аркадных шоу.

Аркадные игры 

В марте 1983 года Sega выпустила аркадную игру Champion Baseball от Alpha Denshi, которая стала успешным блокбастером в японских аркадах, а также Sega сравнила её влияние на японские аркады с влиянием Space Invaders. Champion Baseball был отдалением от космических и мультяшных экшен-игр, которые ранее доминировали в аркадах, а впоследствии послужили прототипом для более поздних бейсбольных видеоигр. У него был формат с разделенным экраном, отображающий игровое поле с двух ракурсов, один с внешнего поля, а другой с крупным планом игрока и отбивающего, а также предоставляющий игрокам возможность выбора запасных питчеров или пинч-нападающих, в то время как судья внимательно наблюдает. В игре также были оцифрованные голоса судьи и статистика отдельных игроков.

Спортивные игры стали более популярными в аркадных залах по всему миру с появлением игры от Konami Track & Field, известной в Японии как Hyper Olympic, представленной в сентябре 1983 года. Это была легкоатлетическая игра на олимпийскую тематику, включавшая несколько олимпийских соревнований по легкой атлетике (включая бег на 100 метров, прыжки в длину, метание копья, бег на 110 метров с барьерами, метание молота и прыжки в высоту) и позволявшая соревноваться четырём игроков. У неё был формат горизонтального слайд-скроллинга, отображающего одну или две дорожки одновременно, большое табло, на котором отображались мировые рекорды и текущие пробеги, а на заднем плане была переполненная аудитория. Несмотря на шумиху вокруг игр с лазерными дисками в то время, Track & Field стала самой популярной игрой на выставке Amusement Machine Show (AM Show) в Токио и выставке Amusement & Music Operators Association (AMOA) в Соединенных Штатах. Игра продалась на 38 000 игровых автоматов в Японии, вошла в пятерку самых кассовых аркадных игр 1984 года в Соединенных Штатах и стала самой кассовой аркадной игрой 1984 года в Соединенном Королевстве. Это также послужило основой для организованного соревнования по видеоиграм, в котором в 1984 году приняли участие более миллиона игроков. Успех Track & Field породил другие подобные олимпийские видеоигры.

Многочисленные спортивные видеоигры были впоследствии выпущены в аркадах после Track & Field, в том числе игры по американскому футболу, такие как 10-Yard Fight (1983) от Irem и Goal to Go (1984) от Stern Electronics, видеоигры по боксу, такие как Punch-Out от Nintendo (1984), спортивные файтинги по боевым искусствам, такие как как Karate Champ (1984), Nintendo VS. Системные заголовки Vs. Теннис и Vs. Baseball, игра в гольф  Birdie King II от Taito и Tag Team Wrestling от Data East. В игре 10-Yard Fight 1983 года был режим карьеры, в котором игрок прогрессирует от средней школы до колледжа, профессионального спорта, плей-офф и Суперкубка, а сложность возрастает с каждым шагом. Игра от Irem про катание на водных лыжах Tropical Angel имела женского персонажа и была одной из двух самых хорошо встреченных игр на AM Show в сентябре 1983 года (наряду с Hyper Olympic) за её графику и геймплей. Ещё одной спортивной игрой с женскими персонажами была Joshi Volleyball (Big Spikers) от Taito, которая возглавила японский чарт настольных аркадных игр в декабре 1983 года. Roller Aces от Kaneko была игрой про роликовые коньки, в которую играли от третьего лица, в то время как TechnōS Japan выпустила реслинговую игру Tag Team Wrestling.

В области футбольных игр Exciting Soccer (1983) от Альфа Денши отличался оцифрованными голосами и видом сверху вниз, а позже был популяризирован Tehkan World Cup (1985) от Tehkan (позже Tecmo). Tehkan World Cup — многопользовательская футбольная игра с контроллером трекбол, где кнопка использовалась для удара по мячу, а трекбол — для направления и скорости удара, с довольно реалистичным геймплеем. Это была значимая игра для футбольных игр, считавшаяся революционной из-за своей системы управления трекболом, вида сверху вниз, который позволяет игрокам видеть больше поля и игровой физики, основанной на трекболе. Это послужило основой для более поздних футбольных игр, таких как MicroProse Soccer (1988) и серия Sensible Soccer (дебют 1992 года).

В 1984 году для аркад было выпущено несколько спортивных игр с лазерным видеодиском, в том числе Top Gear от Universal, в которых демонстрировалось 3D-анимированное вождение гоночного автомобиля, в то время как GP World и Laser Grand Prix демонстрировали кадры в реальном времени. Sega также выпустила игру по боям быков Bull Fight и игру для нескольких видов водного спорта Water Match (изданную Bally Midway), которая включала плавание, каякинг и гонки на лодках; в то время как Taito выпустила женскую спортивную игру, основанную на школьной легкой атлетике, Undoukai, и гоночную игру по грунтовым трассам Buggy Challenge с багги. Другими гоночными играми по грунту того года были игры с внедорожными мотоциклами: Excitebike от Nintendo и игра SNK по мотокроссу Jumping Cross. Nintendo также выпустила спортивную игру с ракетками для четырёх игроков Vs. Tennis (Nintendo Vs. System версия Tennis).

В том же году были также выпущены игры по хоккею с шайбой: Bull Fighter от Alpha Denshi и Fighting от Data East. Data East также выпустила игру газонного спорта Haro Gate Ball, основанную на крокете, в то время как Nichibutsu выпустила игру, основанную на роллер-дерби, Roller Jammer. Тем временем Technos Japan выпустила игру, основанную на сумо, Syusse Oozumou, и первую спортивную игру по боевым искусствам, Karate Champ, считающуюся одной из самых влиятельных файтингов. В 1985 году Nintendo выпустила игру по армрестлингу Arm Wrestling, в то время как Konami выпустила игру настольного тенниса, которая попыталась точно отразить этот вид спорта, Konami’s Ping Pong.

Домашние игры 

На домашних консолях Mattel выпустила Intellivision World Series Baseball (IWSB), разработанную Доном Даглоу и Эдди Домбровером в конце 1983 года. Это считается самой ранней спортивной видеоигрой, в которой использовалось несколько ракурсов камеры, чтобы показать действие в манере, напоминающей спортивную телевизионную трансляцию. Более ранние спортивные игры до этого отображали всё поле на экране или прокручивали статические поля сверху вниз, чтобы увидеть действие. IWSB имитировал телевизионные репортажи о бейсболе, показывая отбивающего с модифицированной камеры «центра поля», игроков низов в углах и игры в обороне с камеры позади отбивающего. Это также была одна из первых спортивных видеоигр, в которой использовались слышимые оцифрованные голоса (в отличие от текста) с использованием модуля Mattel Intellivoice. Игра была сложной для своего времени, для для своего времени, но потерпела коммерческий провал, выпущенная примерно во время кризиса видеоигр в 1983 году, когда рухнул североамериканский рынок домашних видеоигр.

Nintendo выпустила серию весьма успешных спортивных игр для консоли Nintendo Entertainment System и аркад Nintendo Vs. System, начиная с Baseball (1983) и Tennis (1984). Они сыграли важную роль в истории Nintendo Entertainment System, поскольку были самыми ранними играми для NES, выпущенными в Северной Америке, сначала в аркадах, а затем с запуском консоли. Аркадная версия Nintendo VS.Baseball (1984) конкурировала с более ранним хитом от Sega Champion Baseball в аркадах.

На домашних компьютерах Track & Field породила аналогичные хитовые олимпийские игры для компьютерных платформ, такие как Daley Thompson’s Decathlon от Ocean Software (1984). Electronic Arts (EA) выпустила свою первую спортивную игру про баскетбол для домашних компьютеров, Dr. J и Larry Bird Go One on One (1983), которая была первой лицензированной спортивной игрой, основанной на именах известных спортсменов; включение известных спортсменов из реального мира стало бы одним из один из самых важных пунктов продажи спортивных игр. One on One стала самой продаваемой игрой Electronic Arts и самой продаваемой компьютерной спортивной игрой к концу 1988 года (было продано 400 000 копий).

Дальнейший рост (1986—1994) 
В конце 1980-х годов баскетбольные видеоигры приобрели популярность в аркадных залах. Игра Konami Double Dribble (1986) отличалась красочной графикой, игровым процессом «пять на пять», анимацией для слэм-данков и оцифрованной версией «The Star-Spangled Banner». Она считалась самой реалистичной баскетбольной игрой после выхода, с быстрым темпом действия, детализированными игроками, большой площадкой с боковой прокруткой, инновационными кинематографическими данками и детализированными звуковыми эффектами, положив начало тенденции, когда презентация будет играть все более важную роль в спортивных играх. Magic Johnson’s Fast Break (1988) от Arcadia Systems содержал подробные описания персонажей и аудиоклипы с голосом Мэджика Джонсона. Midway, который не выпускал баскетбольных игр шестнадцать лет, начиная с TV Basketball от Taito в 1974 году, выпустил Arch Rivals (1989), игру «два на два» с участием знаменитых игроков с отличной внешностью, баскетбольной площадкой, болельщиками, группой поддержки, четырьмя периодами, возможностью грубо обращаться с противником, и сильные данки, способные разбить баскетбольный щит вдребезги. Punk Shot (1990) — аркадная баскетбольная игра от Konami с элементами буйства, позволяющим игрокам физически атаковать друг друга. Журнал CU Amiga сравнил игру с фильмом Rollerball (1975).

Успех Nintendo Entertainment System (NES) в Северной Америке привел к тому, что платформа стала основной платформой для американских спортивных видеоигр. Баскетбольные игры включали порт Double Dribble с механикой halo, обозначающей оптимальное время для бросков, и Tecmo NBA Basketball (1992). Видеоигры по американскому футболу включали Tecmo Bowl (1987), который был портирован на NES с лицензией NFL Players Association, и Tecmo Super Bowl (1991), который ввел режим сезона почти для всего состава НФЛ. Tecmo Super Bowl считается одной из величайших и самых влиятельных игр всех времен, поскольку это была первая массовая спортивная видеоигра, получившая лицензии как лиги, так и ассоциации игроков. ESPN назвал её величайшей спортивной видеоигрой всех времен. Sega также разработала игры по американскому футболу для своей конкурирующей консоли Master System, Great Football в 1987 году и American Pro Football (Walter Payton Football) в 1989 году, последний был очень хорошо принят критиками в то время.

Конец 1980-х годов считается «Золотым веком» бейсбольных видеоигр. Игра Namco R.B.I. Baseball (1986) и игра Atlus Major League Baseball (1988) для NES были первыми полностью лицензированными бейсбольными видеоиграми. Baseball Stars (1989) от SNK была популярной аркадной игрой для NES, в то время как игра для NES Bases Loaded (1987) от Jaleco была симулятором со статистикой. В 1988 году EA выпустила Earl Weaver Baseball, разработанную Доном Даглоу и Эдди Домбровером, которая впервые объединила высокоточную симуляционную игру с высококачественной графикой. Это также была первая игра, в которой настоящий бейсбольный менеджер приобрёл компьютерный искусственный интеллект. В 1996 году Computer Gaming World назвал EWB 25-й из 150 лучших игр всех времен, дав второе место по рейтингу среди спортивных игр за период 1981—1996 годов (после FPS Football).

1990-е годы начались в эпоху 16-битных игр, когда была создана волна игровых консолей четвёртого поколения для работы с более сложными играми и графикой. Sega Genesis / Mega Drive, в частности, прославилась своими спортивными видеоиграми, поскольку она была более мощной, чем NES, и Sega была ориентирована на более взрослую аудиторию, чем на более молодую целевую аудиторию Nintendo в то время. Баскетбольные видеоигры включали игру от EA Lakers versus Celtics and the NBA Playoffs (1991), которая положила начало серии NBA Live. World Series Baseball (1994) представила перспективу «catcher-cam», запустив серию World Series Baseball и став первой игрой в линейке Sega Sports.

В 1989 году продюсер Electronic Arts Ричард Хиллеман нанял Скотта Орра из GameStar, чтобы тот переделал John Madden Footbal для быстрорастущей Sega Genesis. В 1990 году Орр и Хиллеман выпустили Madden Football. Они сосредоточились на создании игры для двух игроков с интуитивно понятным интерфейсом и отзывчивым управлением. Electronic Arts ожидала, что будет продано всего около 75 000 единиц, но вместо этого было продано около 400 000 единиц.

В 1990 году Taito выпустила Football Champ, футбольную игру, в которой могут участвовать до четырёх игроков как в соревновательном, так и в кооперативном игровом процессе. Это также позволяет игрокам выполнять ряд действий, включая удар пяткой, сильный удар, высокий удар, подкат, супер удар и нарушение правил другими игроками (удары ногами, кулаками и удержание футболок), которые игроку могут сойти с рук, если судья не смотрит, или получить жёлтую и красную штрафную карточку. В 1991 году игра по американскому футболу Tecmo Super Bowl стала первой массовой спортивной игрой, в которой были представлены лицензии как лиги, так и ассоциации игроков вида спорта, которому она подражала; предыдущие игры имели либо одну лицензию, либо другую, но Tecmo Super Bowl была первой, в которой настоящие игроки НФЛ играли в реальных командах.

Orr присоединился к EA на полный рабочий день в 1991 году после успеха Madden на Sega Genesis и начал десятилетний период своей карьеры, когда он лично руководил производством серии Madden. За это время EA основала EA Sports, торговую марку, используемую для спортивных игр, которые они производили. EA Sports создала несколько продолжающихся серий, причем каждый год выпускалась новая версия, отражающая изменения в спорте и его командах со времени предыдущего выпуска.

Sega запустила свою собственную конкурирующую серию NFL на Sega Genesis. Геймплей более ранней игры Sega на Master System 1987 года под названием Great Football (1987) лёг в основу игры Joe Montana Football (1991), разработанной EA и опубликованной Sega для Genesis. Затем Sega выпустила свой собственный сиквел без участия EA, Joe Montana II: Sports Talk Football (1991), который стал первой игрой про американский футбол со звуковыми комментариями. После того, как Sega приобрела лицензию NFL, они сократили название до NFL Sports Talk Football Starring Joe Montana, который позже стал известен как серия NFL от Sega. Из-за сильной конкуренции со стороны Madden, серия была отменена в 1997 году.

Лицензированные баскетбольные игры стали более распространенными к началу 1990-х годов, в том числе Pat Riley Basketball от Sega (1990) и David Robinson’s Supreme Court от Acme Interactive (1992) для Sega Genesis, а также Bill Laimbeer’s Combat Basketball от Hudson Soft (1991) для Super Nintendo Entertainment System (SNES). EA следил за Jordan vs. Bird: One on One (1988) с Lakers versus Celtics and the NBA Playoffs (1989), последний был перенесен на Genesis в 1991 году, что добавило больше аспектов изменений в поджанр. В аркадах Midway последовали примеру Arch Rivals с NBA Jam (1993), в которых были представлены оцифрованные спрайты, похожие на их файтинг Mortal Kombat (1992), в сочетании с формулой геймплея Arch Rivals. За первые двенадцать месяцев выпуска NBA Jam заработала более $1 миллиарда и стала самой кассовой аркадной спортивной игрой всех времен.

FIFA International Soccer (1993), первая игра в серии видеоигр FIFA от EA по футболу, выпущенная на Sega Mega Drive и ставшая самой продаваемой домашней видеоигрой 1993 года в Соединенном Королевстве. В отличие от нисходящей перспективы более ранних футбольных игр, FIFA ввела в этот жанр изометрическую графику. International Superstar Soccer (1994), первая игра в серии игр International Superstar Soccer (ISS) от Konami, выпущенная для SNES. Впоследствии между франшизами FIFA и ISS возникло соперничество.

Переход к 3D (1994—1997) 
В 1990-х годах 3D-графика была внедрена в спортивные игры. Раннее использование плоских заштрихованных полигонов относится к 1991 году в домашних компьютерных играх, таких как 4D Sports Boxing и Winter Challenge. Однако только в середине 1990-х годов 3D было популяризировано в спортивных играх.

Аркадная игра от Sega Virtua Striker (1994) стала первой футбольной игрой, в которой использовалась 3D-графика, а также которая отличалась ранним использованием отображения текстур. Тем временем Sierra Online выпустила игру американского футбола под названием Front Page Sports Football в 1995 году для ПК. В следующем году Computer Gaming World назвал её двенадцатой из 150 лучших игр всех времен и самой рейтинговой спортивной игрой в списке.

International Superstar Soccer Pro (ISS Pro), выпущенная для PlayStation в 1997 году, считалась «игрой, изменившей правила» в футбольных играх, в которых в течение последних нескольких лет доминировала конкурирующая FIFA на домашних системах. Разработанная Konami Tokyo, ISS Pro представила новый 3D-движок, способный обеспечить лучшую графику и более сложный игровой процесс, чем конкурент. В то время как FIFA придерживалась более простого «аркадного» подхода к своему игровому процессу, ISS Pro представила более сложный геймплей с акцентом на тактику и импровизацию, чему способствовало тактическое разнообразие, такое как девять вариантов стратегии в матче.

В 1997 году журнал Electronic Gaming Monthly сообщил, что на спортивные игры приходилось примерно 50 % продаж консольного программного обеспечения.

Экстремальные виды спорта (1996—2001) 
В конце 20-го и начале 21-го века видеоигры с экстремальными видами спорта стали появляться все чаще.

Alpine Racer от Namco (1994) — симулятор зимних видов спорта на лыжах, который стал большим успехом в аркадах в середине 1990-х годов. Это привело к появлению волны подобных спортивных игр, основанных на её успехе в конце 1990-х годов, от таких компаний, как Sega, Namco, Konami и Innovative Concepts.

В 1996 году были выпущены две видеоигры со сноубордами: Alpine Surfer от Namco и Cool Boarders от UEP Systems для консоли PlayStation. В следующем году популярная ролевая видеоигра от Square Final Fantasy VII включала мини-игру со сноубордом, которая позже была выпущена как отдельная игра Final Fantasy VII Snowboarding для мобильных телефонов. В 2000 году была выпущена SSX. Основанная на сноуборд-кроссе, игра включала быстрые гонки под гору, в которых нужно избегать различные объекты, в то же время используя другие для выполнения прыжков и увеличения скорости игрока.

В 1997 году Sega выпустила одну из первых мейнстримных игр по скейтбордингу Top Skater, где был представлен контроллер для скейтборда. Top Skater послужил основой для более поздних игр по скейтбордингу. В следующем году была выпущена консольная игра по скейтбордингу Street Sk8er, разработанная Atelier Double и изданная Electronic Arts. В 1999 году поджанр получил дальнейшую популяризацию благодаря игре Tony Hawk’s Pro Skater, аркадной игре скейтбординга, в которой игрокам предлагалось выполнить сложные трюки или собрать ряд элементов, спрятанных по уровню. Tony Hawk’s стал одной из самых популярных спортивных игровых франшиз.

Спортивные игры становятся большим бизнесом (2002—2005) 
Футбольные игры стали более популярными в 2000-х годах. Серия ISS от Konami породила серию Pro Evolution Soccer (PES) в начале 2000-х годов. Впоследствии между FIFA и PES возникло соперничество, которое считается «величайшим соперничеством» в истории спортивных видеоигр. PES стала известна благодаря «более быстро развивающейся тактической игре» и более разнообразному геймплею, в то время как FIFA была известна тем, что имела больше лицензий. Серия FIFA к 2000 году разошлась тиражом более  экземпляров, в то время как серия PES к 2002 году разошлась тиражом более  экземпляров. Разрыв в продажах между двумя франшизами сократился к середине 2000-х годов.

13 декабря 2004 года Electronic Arts начала серию сделок, которые предоставляли эксклюзивные права нескольким известным спортивным организациям, начиная с NFL. За этим быстро последовали две сделки в январе 2008 года, обеспечившие права на лицензии AFL и ESPN. Это стало особенно тяжелым ударом для Sega, предыдущего владельца лицензии ESPN, который уже пострадал от сделки EA с NFL. Поскольку EA быстро захватила рынок футбольных брендов, Take-Two Interactive отреагировала, связавшись с Ассоциацией Игроков Высшей Лиги Бейсбола и подписав сделку, которая предоставляла эксклюзивные права на игры в высшей лиге бейсбола третьей стороне; сделка не была такой ограничительной, поскольку проекты от первого лица все ещё были разрешены. Затем к NBA обратились несколько разработчиков, но они отказались заключать соглашение об эксклюзивности, вместо этого предоставив долгосрочные лицензии Electronic Arts, Take-Two Interactive, Midway Games, Sony и Atari. В апреле 2005 года EA усилила свое влияние на лицензирование американского футбола, обеспечив права на все бренды NCAA.

Обнаружение движения

Sega Activator: ИК-обнаружение движения (1993—1994) 
В 1993 году Sega выпустила Sega Activator, игровой контроллер с функцией обнаружения движения, предназначенный для реагирования на движения тела игрока, для своей консоли Genesis. Устройство было основано на Light Harp и MIDI-контроллере, изобретенном Ассафом Гурнером. Он был израильским музыкантом и мастером боевых искусств Кунг-фу, который исследовал междисциплинарные концепции, чтобы создать ощущение игры на инструменте, используя движения всего тела. Activator был выпущен для Mega Drive (Genesis) в 1993 году. Он мог считывать физические движения игрока и был первым контроллером, который позволял распознавать движения всего тела. Это оригинальное изобретение, связанное с музыкальным инструментом на 3 октавы, который мог интерпретировать жесты пользователя в музыкальные ноты по протоколу MIDI. Sega Activator был первоначально зарегистрирован в качестве патента в Израиле 11 мая 1988 года после 4 лет исследований и разработок. В 1992 году Ассафом Гурнером и Одедом Зуром была создана первая полноценная Light Harp, которая была представлена Sega of America.

Как и Light Harp, Activator представляет собой восьмиугольную рамку, которая лежит на полу. Светоизлучающие диоды (светодиоды) на раме вертикально проецируют тонкие, невидимые лучи инфракрасного света. Когда что-то, например рука или нога игрока, прерывает луч, устройство считывает расстояние, на котором произошло прерывание, и интерпретирует сигнал как команду. Устройство также может интерпретировать сигналы от нескольких лучей одновременно (то есть аккорды) как отдельную команду.

Sega разработала специальные движения устройства для нескольких своих собственных игровых релизов. Адаптируя сигналы движения специально для игры, Sega попыталась обеспечить более интуитивный игровой процесс. Игрок может, например, соревноваться в Greatest Heavyweights of the Ring или Eternal Champions, имитируя удары.

Несмотря на эти усилия, Sega Activator потерпел коммерческий провал. Как и Power Glove 1989 года, которая была широко отвергнута за её «громоздкость и неточность».

Wii Remote: ИК-обнаружение движения с помощью акселерометрии (2006—2009) 

В 2006 году Nintendo выпустила Wii Sports, спортивную игру для консоли Wii, в которой игрок должен был физически перемещать свой пульт Wii Remote, чтобы переместить свой аватар, известный как Mii. Игра включала в себя пять различных видов спорта — бокс, боулинг, гольф, теннис и бейсбол, — в которые можно было играть индивидуально или с несколькими игроками. Игроки также могли отслеживать прогресс своих навыков в течение игры, поскольку они становились более опытными в различных видах спорта, и использовать тренировочный режим для отработки конкретных ситуаций. По состоянию на 2013 год Wii Sports стала второй по продажам видеоигрой всех времен.

Wii Sports открыла путь для других видеоигр, основанных на спорте физической активности, таких как Mario & Sonic at the Olympic Games, первая официальная игра с участием Марио и Ежа Соника, в которой игроки использовали Wii Remote для имитации бега, прыжков и других олимпийских видов спорта. В 2008 году Nintendo выпустила Wii Fit, которая позволяла игрокам выполнять аэробные и физические упражнения с помощью Wii Balance Board. В аналогичном свете в 2008 году был выпущен Mario Kart Wii, гоночная игра, которая позволяла игроку использовать свой пульт дистанционного управления с Wii Wheel в качестве рулевого колеса, аналогично тем, что используются в традиционных аркадных гоночных играх.

Спортивные игры сегодня (2010-настоящее время) 
Самым популярным поджанром в Европе являются футбольные игры, в которых вплоть до 2010 года доминировали EA Sports с серией FIFA и Konami с серией Pro Evolution Soccer (PES). В то время как FIFA была коммерчески впереди, разрыв в продажах между двумя франшизами сократился. В ответ FIFA позаимствовала элементы геймплея у PES для улучшения FIFA, которая в конечном итоге значительно продвинулась в 2010-х годах и стала самой успешной франшизой спортивных видеоигр в мире.

В Северной Америке в спортивном жанре в настоящее время доминируют EA Sports и 2K Sports, которые владеют лицензиями на производство игр, основанных на официальных лигах. Франшизы EA включают в себя серию Madden NFL, серию NHL, серию FIFA и серию NBA Live. Франшизы 2K Sports включают в себя серии NBA 2K и WWE 2K. Во всех этих играх представлены реальные лиги, соревнования и игроки. Эти игры продолжают хорошо продаваться и сегодня, несмотря на то, что многим линейкам продуктов уже более десяти лет, и получают, по большей части, неизменно хорошие отзывы.

С доминированием 2K Sports и EA Sports, имеющим эксклюзивные лицензии, на североамериканский рынок спортивных видеоигр стало очень трудно попасть; конкурирующие игры в любом из вышеперечисленных жанров, за исключением гоночных игр, как правило, оказываются неудачными. Это привело к резкому сокращению количества игр на спортивную тематику в последние годы, особенно аркадных. Одним из наиболее заметных исключений является серия Pro Evolution Soccer от Konami, которую часто называют альтернативой серии FIFA, но в ней не так много лицензированных команд, игроков или соревнований. Ещё одним отклонением от нормы является серия MLB The Show от Sony, которая теперь обладает правами на жанр бейсбола после выхода MLB 2K13 от 2K Sports. Гоночные игры, благодаря разнообразию, которое этот вид спорта может предложить с точки зрения трасс, автомобилей и стилей, предлагают больше возможностей для конкуренции, а выбор предлагаемых игр значительно расширился (примерами являются F1 и World Rally Championship, а также многие нелицензионные игры). Игры спортивного менеджмента, хотя и не так популярны, как раньше, но продолжают существовать благодаря небольшим и независимым компаниям по разработке программного обеспечения. Игры-управления сегодня перешли к очень популярным фэнтезийным спортивным лигам, которые доступны через многие веб-сайты, такие как Yahoo!. Независимые разработчики также создают спортивные игры, такие как Super Mega Baseball, The Golf Club и Freestyle2: Street Basketball.

Nintendo смогла оказать влияние на спортивный рынок, выпустив несколько игр на тему Марио, таких как Mario Sports Mix, Mario Golf: Super Rush, Mario Sports Superstars, Mario Tennis Aces и Mario Strikers: Battle League. Эти игры хорошо продаются, но доступны только на игровых консолях от Nintendo, например GameCube, Nintendo 64, Nintendo 3DS, Wii, Wii U и Nintendo Switch.

Рекомендации

Ссылки 
 

Терминология компьютерных игр
Спортивные симуляторы
Жанры компьютерных игр
Страницы с непроверенными переводами